68-й чемпионат России по шахматам прошёл в 2015 году. Чемпион России определился в ходе суперфинала, который прошёл в Чите с 8 августа по 21 августа 2015 года. Чемпионом стал Евгений Томашевский.

Турнирная таблица

Результаты туров

Женщины

Регламент 
 Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 сек на каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику.
 Участникам запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей до 40-го хода включительно.
 Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. В случае равного количества очков места распределяются по дополнительным показателям (в порядке убывания значимости), за исключением дележа 1-го места:
 число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как «игранные» белыми фигурами);
 коэффициент Бергера;
 количество побед;
 результат личной встречи;
 система Койя.

 При дележе 1-го места двумя участниками между ними проводится дополнительное соревнование по следующему регламенту:

 две партии в быстрые шахматы с контролем 15 минут + 10 секунд каждому участнику;
 при ничейном счете 1:1 играется решающая партия (так называемый «армагеддон») с контролем 5 минут белым и 4 минуты чёрным, с добавлением 3 секунд на ход, начиная с 61-го хода каждому участнику. Цвет фигур выбирает спортсмен, вытянувший жребий. В случае ничьей победителем считается участник, игравший черными фигурами.

 Участники, занявшие 1-3 места, получают право играть в Суперфинале 69-го Чемпионата России по шахматам среди мужчин в 2016 году. Участницы, занявшие места 1-3, получают право играть в 66-м Чемпионате России по шахматам среди женщин в 2016 году.
 При опоздании на партию, игрок должен заплатить штраф 10 000 рублей.
 Призовой фонд составил 5 600 000 рублей.
 Главный судья суперфинала — Анатолий Быховский.

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте Российской шахматной федерации

Чемпионаты России по шахматам
2015 год в шахматах
Шахматы
Шахматы
Август 2015 года